1000-летие Тханглонга — Ханоя () — 1000-летний юбилей столицы Вьетнама города Ханоя (ранее назывался Тханглонг). Город ведёт свою историю с 1010 года, когда император Ли Тхай То приказал перенести сюда столицу своего государства. Открытие празднеств состоялось 1 октября 2010 года.

Подготовка 
В рамках программы «Развитие культуры Ханоя к 1000-летней годовщине города» в порядок приводятся культурные и исторические достопримечательности. Профинансирован косметический ремонт Храма Литературы, старой крепости Ханоя, памятника императору Ли Тхай То, а также тюрьмы «Хоало» и южных ворот в город Колоа. Идёт строительство театров и памятника 1000-летию, напечатаны те книги из библиотеки Ханоя, возраст которых уже 1000 лет.

Торжества 

План торжественных мероприятий.

 1-10 августа — Международный фестиваль циркового искусства.
 6-10 августа — Международный фестиваль кукольных театров.
 Август — Международная фотовыставка в Центре культуры и искусства.
 25-30 сентября — Международный кинофестиваль.
 1 октября:
 Утро — Торжественная церемония открытия празднования на площади у памятника императору Ли Тхай То.
 Утро — праздник в цветочном саду Ли Тхай То на улице Динь Тьен Хоанг и вокруг озера Возвращённого меча.
 Полдень — Открытие выставки экономического и народного социального достижений в Выставочном центре «Зьянг Во».
 Выставка произведений литературы и искусства в Выставочном центре культуры и искусства.
 Вечер — Телешоу «Все страны с Ханоем» на центральных телевизионных каналах.
 Вечер — Театрализованное уличное представление.
 Праздничная декада:
 Фестиваль этнических групп.
 Неделя исторических фильмов.
 Музыкальные шоу в Ханойском оперном театре.
 Фестиваль современной песни на площадке у храма «Ba Кие».
 Уличный фестиваль молодёжи.
 Международный фестиваль молодёжных музыкальных ансамблей во Дворце переговоров Мидинь («My Dinh»).
 Финальные игры по футболу между сборными Ханоя и остальных провинций.
 Показательные выступления вьетнамских восточных единоборств во .
 Кросс вокруг озера Возвращённого меча.
 Международный велосипедный тур «Хошимин-Ханой».
 Фестиваль туризма.
 Выставка исторических вещей и документов в крепости Тхан Лонг.
 Выставка цветов и бонсай в крепости Тхан Лонг.
 Фестиваль деревень, занимающихся традиционными ремёслами.
 10 октября
 Митинг с участием первых лиц страны на площади Бадинь.
 Ночь — Праздничная программа вокруг Западного озера.

См. также 
 1000-летие Ярославля — в 2010 году своё 1000-летие также отмечал российский город Ярославль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт юбилея  
 К тысячелетию Тханглонга-Ханоя — Иллюстрированный журнал Вьетнам, Ханой

История Ханоя
Ханой
Октябрь 2010 года
2010 год во Вьетнаме
Х